Чемпионат мира по шахматам среди женщин 2015 года проходил с 16 марта по 6 апреля в Красной Поляне (Сочи, Россия). В турнире по нокаут-системе приняли участие 64 шахматистки. Чемпионкой стала Мария Музычук, Украина.

Формат турнира 
На всех стадиях, кроме финала и матча за 3-е место, матчи состоят из 2 партий с контролем ФИДЕ (90 минут на 40 ходов, потом 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого), в случае ничьи после двух (в финале четырёх) партий, на следующий день играется тай-брейк. Формат тай-брейка выглядит следующим образом:
 Две быстрые партии с контролем 25 минут + 10 секунд на ход;
 Если после двух быстрых партий матч снова окончился ничьей, ещё две быстрые партии (10 минут плюс 10 секунд на ход);
 Если и после этих двух партий счёт ничейный, оппоненты играют две блиц-партии (5 минут плюс 3 секунды на ход);
 Если все эти мини-матчи не выявляют победителя, то у решающей партии (Армагеддон) белые получают 5 минут, чёрные — 4, с добавлением 3 секунд на каждый ход, начиная с 61-го, ничья является победой чёрных.
В финальном матче играется 4 партии с контролем ФИДЕ.

Призовой фонд 
Общий призовой фонд — 450.000 долларов. Победитель получает 60.000, финалист — 30.000, полуфиналист — по 20.000 долларов.

Календарь 
Открытие турнира — 16 марта, церемония закрытия 6 или 7 апреля

Участники 
Рейтинг шахматисток состоянием на 1 марта 2015 года.

Хампи Конеру , 2581 (c)
Цзюй Вэньцзюнь , 2557 (a) — полуфиналист чемпионата мира 2012
Анна Музычук , 2552 (d) — чемпионат Европы 2012
Виктория Чмилите , 2530 (d) — чемпионат Европы 2012
Александра Костенюк , 2529 (d) — чемпионат Европы 2012
Валентина Гунина , 2528 (d) — чемпионат Европы 2012
Чжао Сюэ , 2527 (c)
Мария Музычук , 2526 (c)
Антоанета Стефанова , 2522 (c)
Бела Хотенашвили , 2513 (d) — чемпионат Европы 2012
Пиа Крамлинг , 2494 (d) — чемпионат Европы 2013
Харика Дронавалли , 2492 (a) — полуфиналист чемпионата мира 2012
Элина Даниелян , 2488 (d) — чемпионат Европы 2012
Тань Чжунъи , 2487 (c)
Анна Ушенина , 2486 (a) — участница, занявшая 2-е место в матче за звание чемпионки мира 2013
Алиса Галлямова , 2484 (h)
Татьяна Косинцева , 2483 (d) — чемпионат Европы 2012
Мари Себаг , 2482 (d) — чемпионат Европы 2012
Лейла Джавахишвили , 2481 (d) — чемпионат Европы 2012
Элизабет Петц , 2479 (c)
Ирина Круш , 2477 (e) — зона 2.1
Хоанг Тхань Чанг , 2475 (d) — чемпионат Европы 2012
Хуан Цянь , 2473 (f) — континент 2013
Наталья Жукова , 2471 (h)
Моника Соцко , 2463 (d) — чемпионат Европы 2013
Саломе Мелия , 2459 (d) — чемпионат Европы 2012
Ольга Гиря , 2459 (d) — чемпионат Европы 2013
Шэнь Ян , 2459 (f) — зона 3.5
Нино Хурцидзе , 2457 (d) — чемпионат Европы 2012
Александра Горячкина , 2456 (b) — чемпионка мира среди девушек 2013
Наталья Погонина , 2456 (d) — чемпионат Европы 2012
Лэй Тинцзе , 2444 (f) — зона 3.5

Дейзи Кори , 2444, WGM (e) — зона 2.4
Го Ци , 2443 (b) — чемпионка мира среди девушек 2012
Лилит Мкртчян , 2443 (d) — чемпионат Европы 2013)
Катерина Ковалевская , 2438 (d) — чемпионат Европы 2013
Алина Кашлинская , 2436 (d) — чемпионат Европы 2013
Катерина Аталик , 2419 (d) — чемпионат Европы 2013)
Ирине Харисма Сукандар , 2415 (f) — континент 2012
Дейманте Даулите , 2395 (d) — чемпионат Европы 2013
Инна Яновская , 2384 (d) — чемпионат Европы 2013
Баира Кованова , 2381 (d) — чемпионата Европы 2012
Кетаван Арахамия-Грант , 2379 (d) — чемпионат Европы 2013
Софи Милли , 2377 (d) — чемпионат Европы 2013
Мери Арабидзе , 2374 (d) — чемпионат Европы 2013
Софико Гурамишвили , 2367 (d) — чемпионат Европы 2013
Ван Цзюэ , 2365 (f) — зона 3.5
Мари Энн Гомес , 2354 (f) — зона 3.7
Каролина Лухан , 2349 (e) — зона 2.5
Чжан Сяовэнь , 2349 (f) — зона 3.5
Гулисхан Нахбаева , 2337 (f) — зона 3.4
Татев Абрамян , 2322 (e) — зона 2.1
Яньет Марреро Лопес , 2316 (e) — зона 2.3
Митра Хеджазипур , 2302 (f) — зона 3.1
Кюбра Озтюрк , 2284 (d) — чемпионат Европы 2013
Юаньлинь Юань , 2267 (e) — зона 2.2
Нгуен Тхи Тхань Ан , 2261 (f) — зона 3.3
Мариса Сурьель , 2219 (e) — континент
Камила Багинскайте , 2192 (e) — зона 2.1
Ирина Березина , 2182 (f) — зона 3.6
Актер Лиза Шамима , 2130 (f) — зона 3.2
Амина Мезиуд , 2071 (g) — континент 2013
Шрук Вафа , 2058 (g) — континент 2013
Айя Моатаз , 2022 (g) — континент 2013

 (a) 3 участницы — с чемпионатов мира 2012—2013
 (b) 2 участницы — чемпионки мира среди девушек 2012—2013
 (c) 6 участниц — по среднему рейтингу из рейтинг-листов с февраля 2013 по январь 2014
 (d) 28 участниц — из чемпионатов Европы среди женщин 2012 и 2013
 (e) 8 участниц — из Америки
 (f) 12 участниц — из Азии/Океании
 (g) 3 участницы — из Африки
 (h) 2 участницы — номинированы президентом ФИДЕ

Результаты

Полуфиналы 
Полуфиналы, 29 — 31 марта

Финал 
Финал, 2 — 6 апреля

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Шахматы
Шахматы
2015 год в шахматах
Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
Международные соревнования по шахматам в России
Шахматы
Шахматы
Чемпионаты мира в России
Чемпионаты мира в 2015 году
2015 год в Краснодарском крае